Чемпионат Таджикистана по футболу 2009 () — 18-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Сезон 2009 на сайте rsssf.com
 Дарёи омор аз Лигаи Олӣ-2009

2009
Таджикистан
2009 год в Таджикистане